Na Górach – część wsi Rozdziele, w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Żegocina 
 Na Górach – część wsi Włodki, w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock